Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie

 wyższe seminarium duchowne:
 Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
 Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu
 Gdańskie Seminarium Duchowne
 Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu
 Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowieckiej w Częstochowie
 Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych w Katowicach
 Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych w Krakowie
 Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie
 Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów w Krakowie
 Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów w Łodzi
 Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej
 Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
 Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu
 Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie
 Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów (OFM) we Wrocławiu
 Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej Hosianum
 Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie n. Wartą
 Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Łodzi 
 Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie
 Wyższe Seminarium Duchowne w Bydgoszczy
 Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu
 Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku
 Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie
 Wyższe Seminarium Duchowne w Kaliszu
 Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
 Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży
 Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie
 Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie
 Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku
 Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu
 Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu
 Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie
 Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
 Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie
 Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku
 Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach
 Wyższe Seminarium Duchowne Kościoła Polskokatolickiego w Warszawie